Coripata (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Coripata (plaats), een plaats in deze gemeente